Нуева Далија има више значења:

 Нуева Далија (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Далија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику